Еле́на Но́викова: Новикова, Елена Александровна (род. 1985) — российская легкоатлетка.
 Новикова, Елена Анатольевна (род. 1970) — российская актриса, режиссёр и стендап-комик.
 Новикова, Елена Вячеславовна — советская фигурстка, призёр чемпионата мира среди юниоров.
 Новикова, Елена Дмитриевна (Белова; род. 1947) — советская фехтовальщица-рапиристка.
 Новикова-Вашенцева, Елена Михайловна (1860—1953) — русская советская писательница-самоучка.
 Новикова, Елена Чеславовна (1923—2021) — советский и российский учёный-педиатр.

Примечания